Kurr est le premier album studio du groupe islandais Amiina, sorti le . Il comporte  (dont le single Seoul) pour une durée totale de  et .

Liste des morceaux

Notes et références

Liens externes 

Album d'Amiina
Album musical sorti en 2007